De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1968/69 werd gehouden op 29 mei en 11 juni 1969. Het Engelse Newcastle United nam het op tegen het Hongaarse Újpesti Dózsa.

Newcastle United won de thuiswedstrijd in St. James' Park overtuigend met 3-0. In de terugwedstrijd leek Újpest goed op weg om de nederlaag uit de heenwedstrijd recht te zetten. Aan de rust stonden de Hongaren 2-0 voor, maar na de pauze trok Newcastle de wedstrijd naar zich toe. Het werd nog 2-3 voor de Engelse club.

De heenwedstrijd in Engeland werd gefloten door de Belgische scheidsrechter Joseph Hannet.

Wedstrijdgegevens

1969
Newcastle United FC
Újpest FC
Voetbal in 1969
Jaarbeurs
Jaarbeurs